Villa Lehmann  steht für folgende Gebäude:

 Villa Lehmann (Halle) in Halle (Saale)
 Villa Lehmann (Potsdam) in Potsdam-Nauener Vorstadt